URI ( ) — унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса. URI — последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс. Ранее назывался Universal Resource Identifier — универсальный идентификатор ресурса.

Основы 
URI — символьная строка, позволяющая идентифицировать какой-либо ресурс: документ, изображение, файл, службу, ящик электронной почты и т. д. Прежде всего, речь идёт о ресурсах сети Интернет и Всемирной паутины. URI предоставляет простой и расширяемый способ идентификации ресурсов. Расширяемость URI означает, что уже существуют несколько схем идентификации внутри URI, и ещё больше будет создано в будущем.

Связь между URI, URL и URN 

URI является либо URL, либо URN, либо одновременно обоими.

URL — это URI, который, помимо идентификации ресурса, предоставляет ещё и информацию о местонахождении этого ресурса. А URN — это URI, который только идентифицирует ресурс в определённом пространстве имён (и, соответственно, в определённом контексте), но не указывает его местонахождение. Например, URN urn:ISBN:0-395-36341-1 — это URI, который указывает на ресурс (книгу) 0-395-36341-1 в пространстве имён ISBN, но, в отличие от URL, URN не указывает на местонахождение этого ресурса: в нём не сказано, в каком магазине её можно купить или на каком сайте скачать. Впрочем, в последнее время появилась тенденция говорить просто URI о любой строке-идентификаторе, без дальнейших уточнений. Так что, возможно, термины URL и URN скоро уйдут в прошлое.

Поскольку URI не всегда указывает на то, как получить ресурс, в отличие от URL, а только идентифицирует его, это даёт возможность описывать с помощью RDF (Resource Description Framework) ресурсы, которые не могут быть получены через Интернет (например, личность, автомобиль, город и проч.).

История 
В 1990 году в Женеве, Швейцария, в стенах Европейского совета по ядерным исследованиям () британским учёным Тимом Бернерсом-Ли был изобретён определитель местонахождения ресурса URL. Так как URL является наиболее используемым подмножеством URI, то этот же 1990 год принято считать годом рождения URI. Но, строго говоря, концепция URI была документально оформлена лишь в июне 1994 года в документе RFC 1630.

Новая версия URI была определена в 1998 году в RFC 2396, тогда же слово Universal в названии было заменено на Uniform. В декабре 1999 года RFC 2732 ввёл в спецификацию URI небольшие изменения, обеспечив совместимость с IPv6. В августе 2002 года RFC 3305 анонсировал устаревание термина URL и приоритет URI. Текущая структура и синтаксис URI регулируется стандартом RFC 3986, вышедшим в январе 2005 года. Многие новейшие технологии семантической паутины (например, RDF) базируются на стандарте URI. Сейчас ведущая роль в развитии URI принадлежит Консорциуму Всемирной паутины.

Недостатки 
URL стал фундаментальным нововведением в Интернете, поэтому принципы URI документально закреплялись так, чтобы обеспечить полную совместимость с URL. Отсюда появился и большой недостаток URI, пришедший как наследство от URL. В URI, как и в URL, можно использовать только ограниченный набор латинских символов и знаков препинания (даже меньший, нежели в ASCII). Иными словами, если мы захотим использовать в URI символы кириллицы, или иероглифы, или, скажем, специфические символы французского языка, то нам придётся кодировать URI таким же образом, каким в Википедии кодируются URL с символами Юникода. Например, строка вида:

https:/wiki/Кириллица

кодируется в URL как:

https:/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0

Поскольку такому преобразованию подвергаются буквы всех алфавитов, кроме используемой в английском языке латиницы, то URI со словами на других языках (даже европейских) утрачивают способность восприниматься людьми. А это входит в грубое противоречие с принципом интернационализма, провозглашаемого всеми ведущими организациями Интернета, включая W3C и ISOC. Эту проблему призван решить стандарт IRI () — международных идентификаторов ресурсов, в которых можно было бы без проблем использовать символы Юникода, и которые не ущемляли бы права других языков. Хотя заранее сложно сказать, смогут ли когда-либо идентификаторы IRI заменить URI, имеющие столь широкое употребление.

Ещё одной интересной вариацией URI является расширяемый идентификатор ресурса XRI (), разработанный организацией OASIS. Этот формат стремится создавать идентификаторы, которые были бы совершенно независимы от контекста, то есть не зависели бы ни от протокола, ни от домена, ни от пути, ни от приложения, ни от платформы — были бы совершенно независимыми.

Также и сам создатель URI, Тим Бернерс-Ли, говорил, что система доменных имён, лежащая в основе URL, — плохое решение, навязывающее ресурсам иерархическую архитектуру, мало подходящую для гипертекстового веба.

Структура URI 
 URI = [ схема ":" ] иерархическая-часть [ "?" запросить ] [ "#" фрагмент ]

В этой записи:

схема схема обращения к ресурсу (часто указывает на сетевой протокол), например http, ftp, file, ldap, mailto, urn

иерархическая-часть содержит данные, обычно организованные в иерархической форме, которые, совместно с данными в неиерархическом компоненте запрос, служат для идентификации ресурса в пределах видимости URI-схемы. Обычно иер-часть содержит путь к ресурсу (и, возможно, перед ним, адрес сервера, на котором тот располагается) или идентификатор ресурса (в случае URN).

запрос этот необязательный компонент URI описан выше.

фрагмент (тоже необязательный компонент)
позволяет косвенно идентифицировать вторичный ресурс посредством ссылки на первичный и указанием дополнительной информации. Вторичный идентифицируемый ресурс может быть некоторой частью или подмножеством первичного, некоторым его представлением или другим ресурсом, определённым или описанным таким ресурсом.

Часть идентификатора URI без схемы обращения к ресурсу часто называется «ссылкой URI» (). Прецеденты применения ссылок URI имеются в HTML, XHTML, XML и XSLT. Процесс превращения ссылки URI в абсолютную форму URI называют «разрешением URI» ().

Процесс разработки новых схем описан в документе RFC 2718. Новые схемы должны регистрироваться в организации IANA (), процедура регистрации зафиксирована в RFC 2717. Оба указанных запроса комментариев (RFC) сейчас находятся в процессе переработки.

Разбор структуры URI 
Для так называемого «па́рсинга» URI (), то есть для разложения URI на составные части и их последующей идентификации, удобнее всего использовать систему регулярных выражений, доступную почти во всех современных языках программирования. Для разбора URI в стандарте RFC 3986 рекомендуется использовать следующий шаблон:
 ^(([^:/?#]+):)?(//([^/?#]*))?([^?#]*)(\?([^#]*))?(#(.*))?
  12            3  4          5       6  7        8 9
Этот шаблон включает в себя 9 обозначенных выше цифрами групп (подробнее о шаблонах и группах см. Регулярные выражения), которые наиболее полно и точно разбирают типичную структуру URI, где:
 группа 2 — схема,
 группа 4 — источник,
 группа 5 — путь,
 группа 7 — запрос,
 группа 9 — фрагмент.

Таким образом, если при помощи данного шаблона разобрать, например, такой типичный идентификатор URI:
 http://www.ics.uci.edu/pub/ietf/uri/#Related
то 9 вышеуказанных групп шаблона дадут следующие результаты соответственно:
 http:
 http
 //www.ics.uci.edu
 www.ics.uci.edu
 /pub/ietf/uri/
 нет результата
 нет результата
 #Related
 Related

Примеры URI

Абсолютные URI 
 https:/wiki/URI
 ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt
 file://C:\UserName.HostName\Projects\Wikipedia_Articles\URI.xml
 file:///C:/file.wsdl
 file:///Users/John/Documents/Projects/Web/MyWebsite/about.html
 ldap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass?one
 mailto:John.Doe@example.com
 sip:911@pbx.mycompany.com
 news:comp.infosystems.www.servers.unix
 data:text/plain;charset=iso-8859-7,%be%be%be
 tel:+1-816-555-1212
 telnet://192.0.2.16:80/
 urn:oasis:names:specification:docbook:dtd:xml:4.1.2
 urn:oid:1.2.840.113549.1.1.1

Относительные URI 
/relative/URI/with/absolute/path/to/resource.txt

//example.org/scheme-relative/URI/with/absolute/path/to/resource.txt

relative/path/to/resource.txt

../../../resource.txt

resource.txt

/resource.txt#frag01

#frag01

[пустая строка] — эквивалентно разбору идентификатора парсером с результатом [пустая строка], то есть ссылка ведёт на объект по умолчанию в схеме по умолчанию

См. также 
 RDF
 PURL
 XRI
 Нормализация URL

Ссылки 
 RFC 3986 / STD 66 (от 2005 года)
 RFC 2396 (от 1998 года) — устаревшая версия синтаксиса
 Рабочая группа URI
Деятельность W3C по развитию URI
Схемы URI, зарегистрированные в IANA

Стандарты Интернета
Уникальные идентификаторы
Появились в 1990 году